Bronisław Malinowski (antropoloog), een Pools antropoloog
Bronisław Malinowski (atleet), een Pools atleet